św. Adelajda Burgundzka (930-999) – cesarzowa rzymsko-niemiecka
 św. Adelajda z Vilich (ok. 960/970-1015) – ksieni opactwa w Vilich